Pride Total Elimination 2005 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Osaka Dome em Osaka, Japão. Esse evento marcou o primeiro round do Grand Prix de Médios do Pride de 2005.

Resultados

Grand Prix dos médios de 2005

Referências

Ligações Externas 
Site Oficial do Pride

2005 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2005